

Persone 
 Alberto Sorrentino (1916-1994) – attore italiano
 Alfonso Sorrentino (1942-2015) – vero nome del cantante e attore italiano Mario Da Vinci
 Aurelio Sorrentino (1914-1998) – arcivescovo cattolico italiano
 Claudio Sorrentino (1945-2021) – attore e doppiatore italiano
 Domenico Sorrentino (1948) – arcivescovo cattolico italiano
 Fernando Sorrentino (1942) – scrittore e professore di letteratura argentino
 Franco Sorrentino (1923-2001) – giornalista, scrittore e politico italiano
 Gennaro Sorrentino (1985) – cestista italiano
 Giulio Cesare Sorrentino (1606-1684) – librettista e commediografo
 Liliana Sorrentino (1954) – attrice e doppiatrice italiana
 Massimo Sorrentino (1969) – ex cestista italiano
 Michael Sorrentino (1981) – personaggio televisivo statunitense
 Paolo Sorrentino (1970) – regista cinematografico e sceneggiatore italiano
 Raffaele Sorrentino (1980) – giocatore di poker italiano
 Roberto Sorrentino (1955) – ex calciatore, di ruolo portiere, e allenatore italiano
 Salvatore Sorrentino (1917-2006) – arcivescovo cattolico italiano
 Salvatore Michael Sorrentino (1969) – vero nome del cantante e attore italiano Sal Da Vinci
 Sergio Sorrentino (1942) – filosofo italiano
 Sergio Sorrentino (1924-2017) – velista italiano
 Stefano Sorrentino (1979) – ex calciatore italiano, portiere
 Tonino Sorrentino (1985) – ex calciatore italiano, attaccante
 Tullio Sorrentino (1965) – attore, regista e scrittore italiano
 Vincenzo Sorrentino – compositore italiano

Piante 
 Astro di Sorrentino – pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae, endemica della Sicilia